Constantin Rădulescu este numele mai multor personalități din România:

 Constantin „Costel” Rădulescu - fotbalist
 Constantin Rădulescu-Motru - filozof
 Constantin (Costin) Rădulescu - speolog
 Constantin Rădulescu-Codin - folclorist
 Șerban Constantin Rădulescu-Zoner - deputat între 1992 și 2000 din partea CDR
 Constantin Rădulescu (politician) - deputat în legislatura 2012-2016 din partea PSD
 Constantin Rădulescu - medic și fotbalist român